Die Judo-Weltmeisterschaften werden von der International Judo Federation (IJF) organisiert.
Die Judo-Weltmeisterschaften wurden zum ersten Mal 1956 in Tokio mit einem Wettbewerb in der offenen Klasse ausgetragen. Später wurden weitere Gewichtsklassen eingeführt. Die Frauen trugen ihre ersten Judo-Weltmeisterschaften 1980 in New York City aus. Die Meisterschaften werden seit 2009 jährlich ausgetragen, in den Jahren mit Olympischen Sommerspielen findet kein eigenes Turnier statt.

Austragungsorte

Medaillenspiegel 
Stand: 28. Juni 2021

Tong Wen wurde 2010 eine Goldmedaille von 2009 wegen Dopings aberkannt, die sie ein Jahr später wieder zuerkannt bekam.

Einzelnachweise

Weblinks 
 International Judo Union

 
Liste (Kampfsport)